Матч всех звёзд АБА 1972 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла в субботу, 29 января 1972 года, в Луисвилле (штат Кентукки) на домашней площадке профессиональной команды «Кентукки Колонелс» «Фридом Холле». Данная встреча стала уже пятым матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА) и вторым, проведённым в Луисвилле, первая игра прошла в 1969 году. Судьями на этой встрече работали Джон Ванак и Боб Серафин.

Сборная Востока под руководством Джо Маллэни, который в то время тренировал команду «Кентукки Колонелс», без каких либо проблем обыграла сборную Запада Лейдела Андерсена («Юта Старз») со счётом 142:115, после чего вышла вперёд в серии (3:2) в их очном противостоянии. Самым ценным игроком этого матча был признан Дэн Иссл, тоже представляющий на нём клуб «Кентукки Колонелс».

Матч всех звёзд

Составы команд 
В данной таблице опубликованы полные составы сборных Востока и Запада предстоящего матча.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в трёх главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1971/1972
Спортивные соревнования в Кентукки